Bohr je lahko:

 Bohr, priimek več znanih ljudi

Beseda se lahko nanaša tudi na naslednje stvari oz. pojme:

 Bohrov magneton, enota za magnetni moment
 Bohrov model atoma
 Bohrov polmer, fizikalna konstanta v Bohrovemu modelu vodikovega atoma
 Borij, kemični element z atomskim številom 107